Burkamp ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Burkamp (1940–2012), deutscher Autor
 Gisela Burkamp (* 1941), deutsche Kunsthistorikerin und Autorin
 Wilhelm Burkamp (1879–1939), deutscher Philosoph